Pecci ima više značenja:
 Pecci, Benevento
 Pecci, Potenza